Zoologia
 Dipòdids o jerbus pròpiament dits, com el jerbu egipci, també anomenat simplement «jerbu».
 Gerbil·lins, també anomenats jerbus petits, com el jerbu petit pàl·lid o el jerbu petit de Mongòlia.
 Entre els marsupials, el jerbu marsupial